Каїд (араб. قائد‎, трансліт. qāʾid) — звання або титул, яке може мати кілька значень, але усі вони пов'язані з посадою політичного, військового чи племінного лідера
 Каїд ібн Хаммад (? — 1054) — 2-й султан держави Хаммадідів у 1028—1054 роках.
 Мухсін ібн Каїд (? — 1055) — 3-й султан держави Хаммадідів у 1054—1055 роках.
 Беджі Каїд Ес-Себсі (1926—2019) — туніський адвокат і політик. Президент Тунісу з 31 грудня 2014 по 25 липня 2019.

 Дег-е Каїд — село в Ірані, у дегестані Заліян, у бахші Заліян, шагрестані Шазанд остану Марказі.